Савинская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 26 километрах на запад от города Вельска, на левом берегу реки Синега притока Вели. Ближайшие населённые пункты: на северо-западе посёлки Синега и Синега-Лесопункт.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(2-го стана) Вологодской губернии под номером «2527» как «Савинская». Насчитывала 26 дворов, 92 жителя мужского пола и 103 женского.

В 1893 году в деревне построена приписная Вознесенская церковь прихода Пежемской Богоявленской церкви. С западной стороны церкви было пристроено здание церковной школы. 25 июня 1910 года церковь сгорела вместе со всем имуществом.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Пежемского сельского общества Никифоровской волости. На момент переписи в селении Савинская(Верхняя Синега) находилось 50 хозяйств, в которых проживало 146 жителей мужского пола и 177 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Вельское»